Cuéllar steht für:

 Cuéllar (Segovia), Gemeinde in der Provinz Segovia, Spanien
 Cuéllar (Comarca), Comarca in der Provinz Segovia, Spanien

Cuéllar oder Cuellar ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Cuéllar (* 1981), spanischer Fußballspieler
 David Cuéllar (David Cuéllar Tainta; * 1979), spanischer Fußballspieler

 Gustavo Cuéllar (* 1992), kolumbianischer Fußballspieler
 Henry Cuellar (* 1955), US-amerikanischer Politiker
 Javier Pérez de Cuéllar (1920–2020), peruanischer Diplomat und Politiker
 José Luis Cuéllar (* 1939), mexikanischer Fußballspieler
 Luis Francisco Cuéllar (1940–2009), kolumbianischer Politiker
 María Ángela Holguín Cuéllar (* 1963), kolumbianische Politikerin 
 Jesús Marcelo Andrés Cuellar (* 1990), argentinischer Boxer
 Leonardo Cuéllar (* 1952), mexikanischer Fußballspieler und -trainer
 Renae Cuéllar (* 1990), mexikanisch-US-amerikanische Fußballspielerin
 Rodrigo Orlando Cabrera Cuéllar (1938–2022), salvadorianischer Geistlicher, Bischof von Santiago de María